

Конгресс — селище, штат Огайо
 Конгресс — переписна місцевість, штат Аризона

Див. також 
 Конгрес